Pappo di Alessandria – matematico del IV secolo
Teorema di Pappo Guldino – teorema riguardante le aree ed i volumi dei solidi di rotazione
Pappo – nome del personaggio della commedia atellana che personifica  il vecchio o anche il personaggio destinato ad essere la vittima dei raggiri altrui
Pappo – nomignolo del musicista argentino Norberto Napolitano 
Pappo – in botanica denota la appendice piumosa e leggera di alcuni frutti e di alcuni semi avente la funzione di favorire la diffusione dei semi per l'azione del vento